Il singolare  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Matteo Viola era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Leonardo Mayer ha battuto in finale Paolo Lorenzi 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Leonardo Mayer (Campione)
 Paolo Lorenzi (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Guido Pella (quarti di finale)

  Martín Alund (semifinali)
  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Frederico Gil (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2012